Криница () — деревня в Пружанском районе Брестской области Белоруссии. Входит в состав Шерешевского сельсовета.

Расположена на автодороге Н542.

Во времена Российской империи входила в состав Сухопольской волости Пружанского уезда Гродненской губернии.

Примечания

Ссылки 
 Населённые пункты Республики Беларусь

Населённые пункты Пружанского района